Буляков — башкирская фамилия. Происходит от слова буляк, что в переводе означает дар, подарок.

Известные носители:
 Буляков, Динис Мударисович (1944—1995) — писатель и общественный деятель;
 Буляков, Флорид Миннулович (1948—2015) —  советский и российский башкирский драматург, народный писатель Республики Башкортостан, Лауреат Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства (1995).